Steinkopf ist der Name dieser Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Steinkopf (Wüstensachsen) (888 m), in der Rhön bei Wüstensachsen (Ehrenberg), Landkreis Fulda, Hessen
 Steinkopf (Roth) (719 m), in der Rhön bei Roth (Hausen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Steinkopf (Brunnhartshausen) (694,0 m), in der Rhön bei Steinberg (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen
 Steinkopf (Hunsrück) (683,3 m), im Hunsrück bei Malborn, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Steinkopf (Friedelshausen) (610 m), in der Rhön bei Friedelshausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Steinkopf (Brüchs) (608,1 m), in der Rhön bei Brüchs (Fladungen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Steinkopf (Reichenhausen) (607,8 m), in der Rhön bei Reichenhausen (Erbenhausen), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Steinkopf (Königstein) (569,8 m), im Taunus bei Königstein, Hochtaunuskreis, Hessen
 Steinkopf (Bad Dürkheimer Wald) (527,3 m), im Pfälzerwald bei Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Steinkopf (Helmershausen) (522,6 m), in der Rhön nahe Helmershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Steinkopf (Taunus) (518,0 m), im Taunushauptkamm bei Rosbach, Wetteraukreis, Hessen
 Steinkopf (Weimarschmieden) (514,0 m), in der Rhön bei Weimarschmieden (Fladungen), Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Steinkopf (Westerwald) (499,7 m), im Westerwald, nahe Weitefeld, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Steinkopf (Stumpfwald) (484,0 m), im Stumpfwald, südlich von Carlsberg (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim
 Steinkopf (Mainbullau) (464,0 m), im Odenwald bei Mainbullau, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Steinkopf (Wartburgkreis) (452,5 m), zwischen Vitzeroda (Wartburgkreis, Thüringen) und Heringen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen)
 Steinkopf (Fischbachtal) (451,0 m), im Odenwald bei Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Steinkopf (Laudenbach) (402,1 m), im Odenwald in Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, nahe der Juhöhe, Kreis Bergstraße, Hessen
 Steinkopf (Ensheim) (401 m), im Sankt Ingbert-Kirkeler Waldgebiet nahe Ensheim (Saarbrücken), kreisfreie Stadt, Saarland
 Steinkopf (Südostteil des Gutsbezirks Reinhardswald) (353,2 m), im Reinhardswald bei Hilwartshausen, Landkreis Kassel, Hessen
 Steinkopf (Wiesbaden) (331,0 m), im Vordertaunus bei Naurod, kreisfreies Wiesbaden, Hessen
 Steinkopf (Bad Camberg) (318 m), im Hintertaunus an der A 3 bei Bad Camberg
 Steinkopf (Nordwestteil des Gutsbezirks Reinhardswald) (ca. 271 m), im Reinhardswald bei Wülmersen, Landkreis Kassel, Hessen
 Steinkopf (Ronneburg) (269 m), östlich der Burg Ronneburg, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinkopf (Fuldatal) (ca. 250 m), im Süden des Reinhardswalds bei Fuldatal, Landkreis Kassel, Hessen

Steinkopf ist der Name folgender Ortschaft:
 Steinkopf (Südafrika)

Steinkopf oder Steinkopff ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Abdallah-Steinkopff (* 1958), Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Sachbuchautorin 
 Carl Friedrich Adolf Steinkopf (1773–1859), Initiator der Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt
 Friedrich Wilhelm Steinkopf (1842–1911), deutscher Beamter und Bürgermeister der Städte Kleve und Mülheim am Rhein
 Gottlob Friedrich Steinkopf (1779–1861), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Friedrich Steinkopf (1737–1825), deutscher Porzellan-, Tier- und Landschaftsmaler
 Johann Friedrich Steinkopf (1771–1852), Begründer des Verlags J. F. Steinkopf
 Klaus-Christoph Steinkopff (* 1935), deutscher Generalmajor a. D. 
 Leander Steinkopf (* 1985), deutscher Schriftsteller

 Rudolf Steinkopff (1813–1888), anhaltischer Verwaltungsbeamter
 Theodor Steinkopff (1870–1955), Gründer des Theodor-Steinkopff-Verlags, Dresden
 Wilhelm Steinkopf (1879–1949), deutscher Chemiker
 Willy Steinkopf (1885–1953), deutscher Politiker (SPD)

Steinkopf ist der Name dieser Verlage:
 Steinkopff & Springer, Dresden (1898–1908) 
 Verlag Theodor Steinkopff, Dresden (1908–1978)
 Steinkopff Verlag Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt (1948–2009)
 Verlag J. F. Steinkopf, Stuttgart

Skulpturen
 Passauer Tölpel
 Steinkopf von Mšecké Žehrovice, keltisch
 Steinköpfe der Monte-Alto-Kultur, Amerika

Siehe auch:
 Steinköpfe
 Steinkopfinsel